Galaxy Battles II: Emerging Worlds  — турнир по игре Dota 2, который пройдёт в Булакане в январе 2018 года. 

Участие в турнире примут несколько приглашённых команд, а также коллективы, победившие в международных квалификациях. Отборочные квалификации пройдут в ноябре - декабре 2017 и определят команды, которые поедут в Булакан для участия в финальной части соревнования.

Изначально турнир получил статус мейджор-турнира, что означало, что на турнире будет разыгран призовой фонд в 1 миллион долларов США и 1500 баллов Dota Pro Circuit, однако за десять дней до начала, компания Valve объявила, что турнир не будет входить в профессиональный сезон 2017-2018. Valve объяснили это тем, что компания считает необоснованным требования законов Филиппин о раскрытии данных об игроках. Предположительно, это связано с необходимостью сдачи анализов на наркотики. После этих изменений призовой фонд турнира составит 500 тысяч долларов США.

Приглашённые команды 
Прямые путёвки для участия в финальной стадии получат восемь коллективов:  Newbee,  LGD.Forever Young,  Infamous,  OG,  Team Liquid,  TNC Pro Team,  Evil Geniuses,  Virtus.Pro. Оставшиеся 8 вакантных мест будут разыграны в региональных квалификациях.

Региональные отборочные 
Отборочные соревнования традиционно пройдут в шести регионах. Из каждого региона: Европа, СНГ, Китай, Юго-Восточная Азия, Северная Америка и Южная Америка в финал турнира выйдут по одной лучшей команде. А также будет разыграно еще две путёвки Wild Card среди всех регионов.

Участники отборочных:

Квалификация в регионе Китай 
Первый этап. Группа А

Первый этап. Группа В

Второй этап

Квалификация в регионе ЮВ Азия 
Первый этап. Группа А

Первый этап. Группа В

Второй этап

Квалификация в регионе СНГ: 
Первый этап. Группа А

Первый этап. Группа В

Второй этап

Квалификация в регионе Европа: 
Первый этап. Группа А

Первый этап. Группа В

Второй этап

Квалификация в регионе Сев. Америка 
Первый этап. Группа А

Первый этап. Группа В

Второй этап

Квалификация в регионе Юж. Америка 
Первый этап. Группа А

Первый этап. Группа В

Второй этап

Wild Card

Финальная часть 
Участие в турнире приняло 16 команд.

Примечания 

Киберспортивные соревнования по Dota 2